Rohloff è un nome di famiglia:
 Albert Rohloff (1896-1961) – politico tedesco (SPD), MdR, MdL
 Dieter Rohloff (1938-2011) – politico tedesco (B'90/Grüne)
 Heinz Rohloff (* 1939) –  giocatore di calcio tedesco
 Otto Rohloff (1863-1919) – scultore tedesco
 Paul Rohloff (1912-2000) – politico tedesco (CDU)
 Tamara Rohloff (* 1961) – attrice tedesca
 Thomas Rohloff (* 1961) – attore tedesco

Aziende
 Rohloff – azienda tedesca di componenti per biciclette

Astronomia
8860 Rohloff – asteroide

vedi anche:
 Roloff